Buffalo, dvostruki CD album američkog glazbenika Franka Zappe iz 2007.
 Buffalo (govedo) - američki bizon
 Buffalo, New York - grad u američkoj saveznoj državi New York
 Buffalo Sabres - hokejaški klub iz Buffala, New York
 Buffalo Bill - američki pustolov
 Buffalo (rijeka), pritoka Tugele, u Južnoafričkoj republici